Aurelia puede referirse a lo siguiente:

 Aurelia (género), un género de medusas.
 Aurelia (madre de Julio César), madre de Julio César.
 Aurelia (Iowa), una localidad de los Estados Unidos.
 Aurelia (Santa Fe), una localidad de Argentina.
 Aurelia de Anagni, una santa cristiana.
 Aurelia y sus hombres, una obra teatral
 Gens Aurelia, una gens de la Antigua Roma.
 Lancia Aurelia, un automóvil.
 Vía Aurelia, una calzada de la Antigua Roma.
 (419) Aurelia, un asteroide del cinturón principal.